Желетице могу бити:

 Желетице (Знојмо), насељено мјесто у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Желетице (Ходоњин), насељено мјесто у округу Ходоњин, Јужноморавски крај, Чешка Република